Tag Alder Creek bzw. Tag-Alder Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Tag Alder Creek (Snake River), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Tag Alder Creek (Churn Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 Tag-Alder Creek, Fluss im Bundesstaat Wisconsin